Старосолдатское — название населённых пунктов:

Россия 
 Старосолдатское — село в Тюкалинском районе Омской области.

Украина 
 Старосолдатское — село в Баштанском районе Николаевской области.

См. также 

 Солдатское
 Солдатская
 Солдатский